Antonio Carminati – scultore italiano
Antonio Carminati – architetto italiano